Il singolare del torneo di tennis Pacific Coast Championships 1986, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitore John McEnroe che ha battuto in finale Jimmy Connors 7-6, 6-3.

Teste di serie 

 Stefan Edberg (semifinali)
 Jimmy Connors (finale)
 Anders Järryd (semifinali, ritiro)
 John McEnroe (campione)

 Matt Anger (primo turno)
 David Pate (quarti di finale)
 Ramesh Krishnan (secondo turno)
 Christo Steyn (secondo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Pacific Coast Championships 1986